Lion může být:

křestní jméno
 Lion Feuchtwanger – německý spisovatel židovského původu

příjmení osob
 Laura Lion – česká pornoherečka

součást názvu obcí ve Francii
 Le Lion-d'Angers – obec v departementu Maine-et-Loire
 Lion-devant-Dun – obec v departementu Meuse
 Lion-en-Beauce – obec v departementu Loiret
 Lion-en-Sullias – obec v departementu Loiret
 Lion-sur-Mer – obec v departementu Calvados
 Samsons-Lion – obec v departementu Pyrénées-Atlantiques

jiný význam
 
 Napier Lion – letecký motor
 Třída Lion – třída britských bitevních křižníků
 anglicky lev

podobná slova
 Li-Ion – Lithium-iontový akumulátor

Související články 
 Lyon (rozcestník)